Frotey ist der Name zweier französischer Gemeinden im Département Haute-Saône:

 Frotey-lès-Lure
 Frotey-lès-Vesoul